Zachmann ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Gerhard Zachmann (1931–1996), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Karin Zachmann (* 1956), deutsche Historikerin
 Max Zachmann (1892–1917), deutscher Maler des Expressionismus
 Patrick Zachmann (* 1955), französischer Fotograf
 Siegfried Zachmann (* 1928), deutscher Diplomat
 Urs Matthias Zachmann (* 1971), deutscher Japanologe

Siehe auch:
 Zachman
 Zakman
 Sackmann
 Sakmann